Идьяса́баль (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гойерри. Занимает площадь 29,47 км². Население — 2261 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 47 км.

История 
Город основан в 1615 году. Название города носит производимый в Стране Басков и Наварре сыр из овечьего молока.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Idiazabal/Idiazabalgo Udala
 Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso de Idiazábal
 Idiazábal en Google Maps

Муниципалитеты Гипускоа